Пожня — річка в Україні
 Пожня — село, Сумська область, Великописарівський район